Velafrons — род растительноядных орнитоподовых динозавров из семейства гадрозаврид из верхнего мела Северной Америки. Это первый новый род ламбеозаврин за более чем 70 лет после последней находки. Типовой и единственный вид Velafrons coahuilensis назвал и описал Терри Гейтс и его коллеги в 2007 году. Родовое имя образовано от испанского «vela», что значит «парус» и латинского «frons», что означает «лоб», потому что гребень динозавра похож на парус. Видовое имя образовано по названию мексиканского штата Коауила, где были обнаружены остатки динозавра.

История исследования 

Голотип CPC-59 обнаружен в слое формации Серро-дель-Пуэбло, датированном около 73,5 млн лет, штат Коауила, Мексика. В 1986 году Королевский музей Онтарио предпринял первую большую палеонтологическую экспедицию в формацию Серро-дель-Пуэбло. Их усилия были сконцентрированы на скоплениях костей гадрозавридов вокруг города Presa de San Antonio и отдельных коллекциях из города Rincon Colorado. С 1992 по 2001 год из карьера 7А близ этого города был извлечён скелет нового ламбеозаврина без черепного материала. В 2002 году объединённая экспедиция с участием Музея естественной истории Юты, Королевского Тиррелловского палеонтологического музея и Музея пустыни в Сальтильо возобновила раскопки в карьере 7А, добыв череп и несколько шейных позвонков. Череп и посткраниальный скелет голотипа расчленён (за исключением свода черепа), но плотно соединён в сильно цементированном известковом сером аргиллите.

Голотип включает почти полные левые и правые предчелюстные и челюстные кости, правую скуловую, носовую и квадратную кости, в основном полную крышу черепа, зубные кости (за исключением зубов) и частичный посткраниальный скелет. Последний не был описан авторами.

Голотип, по-видимому, представляет собой неполовозрелую особь. Это мнение основывается на относительном размере и степени развития гребня, а также на сравнении с общим размером черепа у других образцов молодых особей ламбеозавринов. Тем не менее, несмотря на не полностью развитый гребень, образец обладает рядом таксономически важных признаков, которые можно отделить от онтогенетических изменений. За исключением размера, морфология скуловых и квадратных костей существенно не меняется в процессе роста, кроме того, эти элементы по морфологии практически не отличимы от взрослых на подростковой стадии роста. Вследствие этого, диагностические признаки, имеющиеся у этих элементов Velafrons, рассматриваются валидными и не являются результатом онтогенетических изменений. Наоборот, заглазничная кость претерпевает значительные изменения в онтогенезе. У молодых особей отсутствует полностью развитый гребень и чешуйчатый отросток заглазничной кости расположен почти горизонтально, но с ростом чешуйчатый отросток поворачивается дорсально, поскольку наиболее каудальный край этого отростка сочленяется с поднимающимся выступом чешуйчатой кости. Степень наклона зависит от высоты выступа у того или иного рода ламбеозавринов. Velafrons, тем не менее, находится за пределами известного диапазона изменений этой особенности. Чешуйчатый отросток затем поднимается почти вертикально и нивелирует контакт с выступом чешуйчатой кости.

Описание 
Velafrons характеризуется следующими аутапоморфиями: квадратная кость с узкой квадратноскуловой выемкой; заглазничная кость с расположенным дорсально выгибающимся чешуйчатым отростком; ceratobranchial (кость; часть гиоида) с закруглённым передним концом; а также уникальным набором признаков: плоский веерообразный гребень, образованный носовыми и предчелюстными костями; скуловая кость со слабо развитым постеровентральным выступом, расположенным более позади, чем у других ламбеозавринов; передне загнутый постериорный отросток и хорошо развитый поднимающийся чешуйчатый выступ.

Систематика 

По результатам филогенетического анализа с использованием 94 признаков для 18 таксонов Velafrons образует политомию с коритозавром, олоротитаном, кладой, состоящей из двух видов гипакрозавров, и кладой, включающей два вида ламбеозавров. Все эти таксоны имеют веерообразный гребень, но гребень Velafrons больше похож на гребни коритозавра и гипакрозавра, чем на ламбеозавра или олоротитана. Коритозавр и гипакрозавр имеют длинные разветвлённые передние отростки носовых костей, которые окружают дорсальный отросток предчелюстной кости. Последний, в свою очередь, налегает на носовую кость между этими отростками. Взаимосвязь между передним отростком носовой кости и дорсальным отростком предчелюстной уникальна для этих двух таксонов. У Velafrons длинный передний отросток носовой кости, как у коритозавра и гипакрозавра, но у типового экземпляра динозавра не сохранился этот участок гребня, поэтому точная морфология не может быть установлена. Интересно, что несмотря на то, что у велафронса и амурозавра имеется много сходных признаков, включая морфологию скуловой кости и поднятый задний отросток заглазничной кости, амурозавр позиционируется, как более примитивный к велафронсу таксон.

Кладограмма на основе исследования Прието-Маркеса и коллег, 2013:

Примечания 

Ламбеозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2007 году